Funfack ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Joachim Funfack (1921–2006), deutscher Urologe und Chirurg
 Max Funfack (1895–1972), deutscher Urologe